Војна академија може да се односи на:
 Војна академија
 Војна академија (Београд)
 Војно-медицинска академија
 Вадзухопловна војна академија
 Морнаричка војна академија
 Војно-техничка академија
 Ваздухопловно-техничка академија
 Морнаричко-техничка академија
 Војна академија ЈНА
 Војна академија Копнене војске ЈНА
 Виша војна академија ЈНА
 Виша војна академија Копнене војске ЈНА
 Војна академија Ворошилов, војна академија Совјетског Савеза
 Војна академија Фрунзе
 Војна академија Сандхерст
 Војна академија (ТВ серија), српска ТВ серија из 2012.
 Војна академија 2, српски филм из 2013.
 Војна академија 3: Нови почетак, српски филм из 2016.